Sezon 2013/2014 jest 76. edycją Ligue 1 – najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji. Sezon rozpoczął się 9 sierpnia 2013 roku, a zakończył 14 maja 2014 roku. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów, grających systemem kołowym. Tytułu bronił zespół Paris SG.

Drużyny

Uczestniczące drużyny

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Tabela ligowa

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Stadiony

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2014
Źródło: Strona LFP (strzelcy)

Hat tricki

Najlepsi asystenci 

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2014
Źródło: Strona LFP

Zobacz też 
Puchar Ligi Francuskiej (2013/2014)

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2013 we Francji
2014 we Francji